Příjmení Herzán nosí více významných osobností:

 Dominik Herzán (1813–1880) – český stavitel a tesařský mistr žijící v Třebíči
 Lubor Herzán (* 1950) – český architekt
 Martin Herzán (* 1978) – jihlavský aktivista, lokální politik a publicista, autor literatury faktu, policista, básník, umělecký kovář a malíř
 Ondřej Herzán (* 1981) – český fotbalový záložník